Bawen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bawen, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Bawen, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar